TBD est une abréviation qui signifie to be determined en anglais, soit « à déterminer ». Elle est aussi utilisée pour to be done, soit « à faire ».
 Le Douglas TBD Devastator est un bombardier-torpilleur américain.
 TBD est l'abréviation de Temps Barycentrique Dynamique, une échelle de temps rapportée au barycentre du système solaire.
 TBD signifie Théâtre des Bains Douches, qui est un théâtre dans la ville du Havre en France.
 TBD est l'abréviation de , une amine utilisée comme base forte.
 TBD est le Code AITA de l'aéroport de Timbiquí.
  est un label de musique américain.
 tbd est le code ISO 639-3 du kaki ae (langue papoue).